

События 
 Начало восстания Бабека.
 Франки отбили нападение мавров на Испанскую марку
 97й папа римский — Стефан IV (V).
 Заключён мир между Болгарией и Византией.

Родились 
 Хэндзё, японский поэт.
 Формоз, Папа Римский.
 Иосиф Песнописец, христианский святой.
 Варда, византийский государственный деятель армянского происхождения.
 Абу Зура ар-Рази, мусульманский учёный, знаток хадисов родом из Рея.

Скончались 
 Лев III (папа римский)
 Абу Нувас аль-Хасан ибн Хани аль-Хаками, арабский поэт.
 Григорий Декаполит, христианский подвижник.
 Фатима аль-Маасума, дочь седьмого имама шиитов-имамитов Мусы аль-Казима.
 Кинан Диндайтуи ап Родри, король Гвинеда.
 Кинан ап Ридерх, король Альт Клуита.
 Вульфер, архиепископ Реймса.
 Веласко (граф Памплоны).
 Бего (граф Парижа).
 Анфрид, епископ Брешиа.
 Абан аль-Лахики, арабский поэт.

См. также

Примечания